Fläsket kan syfta på:

 Fläsket (Mälaren) – en ö i Mälaren i Lovö socken
 Fläsket (Norra Kvarken) – en ö i Bottenviken i Korsholms kommun i Finland
 Fläsket brinner– ett svenskt instrumentalt proggband från Stockholm
 Fläsket brinner (musikalbum) – den svenska proggruppen Fläsket brinners självbetitlade debutalbum
 Fläsket (musikalbum) – den svenska proggruppen Fläsket brinners andra album